Гродненский иезуитский коллегиум - образовательное учреждение ордена иезуитов, существовавшее в Гродно в XVII-XVIII веках.

История
Учреждение коллегиума инициировано королём Речи Посполитой Стефаном Баторием в 1584 г. Недостаток кадров в ордене и скорая смерть короля отложили реальное основание коллегиума до 1622 г. В 1621 г. гродненский староста Станислав Кособудский (Stanisław Kosobudzki), собираясь на войну с турками, в завещании на случай своего невозвращения записал ордену иезуитов деревню Сухая Баля. В результате орден основал миссионерскую станцию, при которой через год была открыта грамматикальная школа.

В 1630 г. в школе была учреждена Марианская Конгрегация студентов и основана бурса музыкантов, которые украшали игрой представления школьного театра. Бурса была небольшой и обеспечивала содержание 5 мальчиков.

В 1633 г. были созданы условия (накоплены материальные ресурсы коллегиумом и подготовлены преподавательские кадры провинцией ордена), чтобы добавить в образовательную программу школы класс поэтики. В течение двух последующих лет гродненская иезуитская миссия авансировала до уровня резиденции. Когда же в 1645 г. добавился класс риторики, то появилась возможность в течение нескольких лет поднять школу до уровня полного коллегиума.

В 1648 г. начались войны. Во время нашествия московских войск в 1655-62 город был полностью сожжён и опустошён, а резиденция Товарищества Иисуса прекратила свою деятельность. Новый этап развития гродненской школы иезуитов ознаменовался коренными изменениями во внешней среде. По окончании полосы войн, носящей в польской историографии название «Потопа», кончилась эпоха религиозной толерантности и наступило время супремации католицизма. В образовательном пространстве это способствовало полному доминированию иезуитской школьной системы, которая обладала внутренними механизмами для быстрого наращивания числа высоко мотивированных учительских кадров.

В 1664 г. школа Товарищества Иисуса в Гродно вновь открыта уже в ранге полного коллегиума. В три приёма в 1677-84 гг., в 1691 г. и в 1722-44 гг. иезуиты возвели обширное каменное здание коллегии, которое во время сеймов сдавали в наём для сеймовых комиссий и канцелярий. В 1687 г. при коллегии была основана Гродненская аптека иезуитов. Годовой доход гродненского дома Товарищества Иисуса составлял в 1639 г. – 300 злотых, в 1665 г. – 1000 злотых, 1705 г. – 3000 злотых, 1764 г. – 8062 злотых. Поэтому, если в XVII в. коллегия могла содержать от 7 до 20 человек, то в XVIII в. – от 26 do 38 человек.

Великолепный собственный костёл св. Франциска Ксаверия гродненские иезуиты строили в 1678-1705 гг. Служение в костёле началось в 1700 г., а торжественное посвящение его св. Франциску Ксаверию состоялось в 1705 г. в присутствии союзников в войне против Швеции – короля Речи Посполитой Августа II и российского царя Петра I. В 1706 г. в пристроенную к костёлу каплицу был перенесён чудесный образ Матери Божьей Конгрегатской.

В 1709 г. в коллегиуме стал преподаваться курс философии для схоластиков и построено отдельное каменное здание аптеки. Курс философии относил коллегиум к высшей школе. Следствием этого стало обустройство в 1713 г. нового помещения библиотеки и увеличение собрания книг.

Следующая фаза активного развития началась в тридцатые годы XVIII ст. по окончании полосы войн. Видимым знаком этого стало украшение костёла в 1736-37 гг. уникальным главным алтарём работы Яна Христиана Шмидта из Решля (Jan Chrystian Schmidt z Reszla). Менее заметным признаком наступления нового качества в жизни коллегиума стало введение в её образовательную программу в 1737-38 гг. моральной теологии. Теология в учебном плане означала приближение коллегиума вплотную к уровню академии/университета, а это, в свою очередь, подстегнуло к развитию материальной базы. В 1744 г. было окончено строительство всего комплекса зданий коллегиума. В 1745 г. в библиотеке поставлены новые шкафы и смонтированы железные ставни. В 1752 г. окончательно надстроены башни и купола костёла. В 1763 г. надстроен этаж над аптекой. В 1762 г. расширено содержание курса теологии и учреждено Братство Найсвятейшего Сердца Иисуса для расширения набожных практик в студенческой среде.

В 1765 г. Гродненское староство возглавил Антоний Тизенгауз (Antoni Tyzenhauz, 1733-1785) надворный подскарбий литовский, который создал в Гродно, как выражались современники, «цветущую Голландию». Одновременно со внедряемыми Тизенгаузом новинками появились новации в иезуитском коллегиуме. В 1770-73 гг. здесь стали преподавать математику и современные языки: немецкий и французский. В 1772 г. был открыт шляхетский конвикт и его префектом был назначен Франтишек Ксаверий Богуш (Franciszek Ksawery Bogusz, 1746-1820), сыгравший значительную роль дальнейшем развитии системы образовании Речи Посполитой.
Эти новации были последними. В 1773 г. в Риме папа издал буллу о роспуске ордена иезуитов, которая по сути разрушала существовавшее более двухсот лет единое европейское образовательное пространство и косвенно создавала материальную базу для создания национальных школ. Процветающий Гродненский коллегиум был передан новообразованной Комиссии национального образования, которая на его базе в Гродно создала окружную школу, одну из девяти в Речи Посполитой. Для Гродненского коллегиума это стало катастрофой. В 1772 г. его кадровый состав насчитывал 42 человека. Из них в новой школе место для работы и жизни было предоставлено только восьми профессорам.

Примечания

Литература 
 Гродно в Энциклопедии знаний о иезуитах (на польском языке)

Иезуитские колледжи Белоруссии
История Гродно
Религия в Гродно
Учебные заведения Гродно
Учебные заведения, основанные в 1584 году